Примера Дивизио 2020/2021 () — 26-й сезон чемпионата Андорры по футболу. Он начался 29 ноября 2020 года и закончился 23 мая 2021 года.

Клубы-участники

Регулярный сезон

Результаты матчей

Чемпионский раунд 

Результаты матчей

Раунд на вылет 

Результаты матчей

Плей-офф 
Матчи прошли 29 мая и 2 июня 2021 года.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Андорры на soccerway 

Чемпионат Андорры по футболу
Андорра
2020 год в Андорре
2021 год в Андорре